Неф-Бриза́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розміщений на відстані близько 400 км на схід від Парижа, 65 км на південь від Страсбура, 15 км на південний схід від Кольмара.

Історія 
До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 875 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1957 осіб. Медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 сайт на Неф-Бризак

 Офіційний сайт Неф-Бризак
 [ Розташування муніципалітету Неф-Бризак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн